ProgPower ist der Name von vier Rock- und Metal-Festivals:

ProgPower Europe (früher einfach ProgPower), findet seit 1999 in den Niederlanden statt
ProgPower USA, findet seit 2001 in den USA statt
ProgPower UK, wurde in den Jahren 2006 und 2007 in Großbritannien veranstaltet
ProgPower Scandinavia, wurde in den Jahren 2007 und 2008 in Dänemark veranstaltet
ProgPower Oslo, findet seit 2012 in Oslo statt